Malin ist ein Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Malin ist in Deutschland und Österreich meist als weiblicher Vorname bekannt. Es handelt sich dabei um eine schwedische Kurzform des weiblichen Vornamens Magdalena. In Schweden wird der Name auf der ersten Silbe, also dem A, betont. Da der Name Malin in Deutschland als ein in der Regel weiblicher Vorname und auch weiblicher Einzelvorname eingetragen wird, sollte der männliche Name Malin nur in Verbindung mit einem eindeutigen männlichen Zweitvornamen eingetragen werden (vgl. hierzu auch Namenberatungsstelle der Universität Leipzig, Leipzig 2003).

Im englischen Sprachraum ist der Name Malin als weiblicher und männlicher Vorname belegt. Die weibliche Namensform Malin ist eine Nebenform von Maline/Malina/Maleen (=Kurzformen von Magdalena). Der männliche Vorname Malin wird als ein englischer Name in der Bedeutung „starker, kleiner Krieger“ erklärt (vgl. dazu auch Bruce Lansky "35.000 Baby names" New York 1995, S. 390). Die männliche Namensform Malin ist hier eine englische Schreibvariante des ursprünglich irischen männlichen Namens Maílín in der Bedeutung „Krieger“.

Es lässt sich darüber hinaus ein männlicher Vorname Malin im südslawischen und englischen Sprachraum nachweisen. Der südslawische männliche Vorname Malin ist eine Erweiterung des männlichen Vornamens Maljo bzw. Malo, der wiederum eine Kurzform vom männlichen Vornamen Mališa bzw. Malischa ist, der das slawische Bedeutungselement „maly“ in der Bedeutung „klein“ enthält und meist als slawische Übersetzung des biblischen Namens Paulus in der Bedeutung „der Kleine“ gebraucht wird. Weitere männliche Namensformen lauten hier auch Malo, Mali, Male, Maljen, Malen und seltener auch Malian.

Bekannte Namensträger

Künstlername 
 Malin (Sängerin), norwegische Teilnehmerin am Junior Eurovision Song Contest 2005

Weiblicher Vorname 
 Malin Åkerman  (* 1978), kanadische Schauspielerin
 Malin Andersson (* 1973), schwedische Fußballnationalspielerin und Trainerin
 Malin Baryard-Johnsson (* 1975), schwedische Springreiterin
 Malin Büttner (* 1975), deutsche Redakteurin und Moderatorin
 Malin Crépin (* 1978), schwedische Schauspielerin.
 Malin Hartelius (* 1966), schwedische Opernsängerin
 Malin Lundgren (* 1967), schwedische Fußballnationalspielerin
 Malin Moström (* 1975), schwedische Fußballnationalspielerin
 Malin Schwerdtfeger  (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Malin Steffen  (* 1993), deutsche Schauspielerin

Männlicher Vorname 
 Malin Craig  (1875–1945), US-amerikanischer General

Familienname 
 Andreas Malin (* 1994), liechtensteinisch-österreichischer Fußballspieler
 David Malin (* 1941), anglo-australischer Astronom und Astrofotograf
 Georg Malin (* 1926), liechtensteinischer Künstler und Historiker
 Ilmar Malin (1924–1994), estnischer Maler
 Jaan Malin (* 1960), estnischer Dichter
 Jesse Malin (* 1968), US-amerikanischer Rockmusiker
 Johann August Malin  (1902–1942), österreichischer Widerstandskämpfer
 Markus Malin (* 1987), finnischer Snowboarder
 Michael C. Malin (* 1950), US-amerikanischer Planetenforscher
 Sam Malin (* 1963), kanadischer Unternehmer
 Shimon Malin (* 1937), Physiker

Siehe auch 
 Malin Head, nördlichster Punkt Irlands und liegt in der Grafschaft Donegal auf der Halbinsel Inishowen
 Malin Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Malin (Bistrița-Năsăud), Dorf in Rumänien
 Malin (Oregon), Stadt in Oregon, Vereinigte Staaten
 Malin (Donegal) Ort in Irland
 Malin, sorbischer Name von Greifenhain (Drebkau), Ort in Deutschland
 Malina (Vorname)
 Malins
 Malyn

Weiblicher Vorname
Männlicher Vorname
Familienname